Nilson Corrêa Júnior dit Nilson est un footballeur burkinabé d'origine brésilienne né le  à Vitória dans l'Espírito Santo. Il joue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière

Palmarès 
 Championnat de Bahia en 1996 et 1997 avec l'EC Vitória.
 Copa do Nordeste en 1997 avec l'EC Vitória.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international burkinabé
Footballeur brésilien
Joueur du Esporte Clube Vitória
Joueur du Santa Cruz Futebol Clube (Recife)
Joueur de la Sociedade Esportiva do Gama
Joueur du Clube Náutico Capibaribe
Joueur du Vitória SC
Joueur du Moreirense FC
Joueur du Persépolis Téhéran FC
Joueur de l'União Madeira
Naissance en décembre 1975
Naissance en Espírito Santo
Entraîneur brésilien de football
Entraîneur burkinabé de football